Галай Андрій Миколайович (1993—2014) — солдат Збройних сил України, 80-та окрема аеромобільна бригада, учасник російсько-української війни.
 Галай Ірина — українська альпіністка.